False flag – tattica segreta condotta nell'ambito di operazioni militari o attività di spionaggio
 False Flag – serie televisiva israeliana
 False Flag – EP dei The Desperate Mind del 2016